Ел Примор има више значења:

 Ел Примор (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор, Ел Патио (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Примор (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику